Уоррен Эллис:
 Эллис, Уоррен (род. 1968) — английский писатель и автор комиксов.
 Эллис, Уоррен (род. 1965) — австралийский мультиинструменталист и композитор.